Hjalmar Kinberg kan syfta på:

* Hjalmar Kinberg (1820–1898), svensk veterinär och professor
 Hjalmar Kinberg (1846–1933), svensk bokförläggare